Во́ин может означать: 
 Воин — военнослужащий, ратник, вояк, солдат, боец, либо человек, обладающий воинскими качествами (умениями).
 «Воин» — минный заградитель русского Военного ведомства, приписанный к Свеаборгской крепости.
 «Воин» — российский бронежилет.
 «Воин» — парусный 32-пушечный фрегат Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Воин» — парусно-винтовой корвет Черноморского флота России.
 Воин — русское мужское имя.
 «Воин» — солдатская национально-патриотическая газета.
 «Воин» — российский военно-исторический журнал, выходивший в 2005—2010 годах.
 «Воин» — межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий, головной орган в Санкт-Петербурге.
 «Воин» — серия учебных судов специальной постройки из двух единиц, построенная для Российского Императорского флота в 1892—1896 годах.

Персоналии 
 Иоанн Воин — христианский святой.
 Воин (ум. 1333/1334) ― полоцкий князь.
 Воин, Пётр Фёдорович (1924—1987) — полный кавалер Ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.

Топоним 
 Воин — село в Намском улусе Якутии.
 Воин — древнерусский город-крепость в Рязанской земле.

Фильмы и сериалы 
 
 «Воин» — американский экшн-сериал, премьера которого состоялась в 2019 году на канале Cinemax.

См. также 
 Воины
 «Воин России» — журнал.